Алекса́ндр Ви́кторович Ерёменко (25 октября 1950, д. Гоношиха, Алтайский край — 21 июня 2021, Москва) — русский советский и российский поэт. Представитель метареализма — течения в поэзии 70-х-90-х гг. XX века, означающего «метафизический», а также «метафорический» и «метаметафорический» реализм.

Биография 
Родился 25 октября 1950 года в деревне Гоношиха Алтайского края. Родители крестьянского происхождения, служащие. Окончил среднюю школу в городе Заринске. Служил на флоте, работал на стройках Дальнего Востока, был моряком и кочегаром, работал на Камчатке, ходил на рыболовном сейнере. В Ленинградском порту работал докером.  

В 1974 году поступил на заочное отделение Литературного института им. А. М. Горького, но не окончил его. 
{{ цитата|Диплом я защитил на отлично, а на госах я получил два балла по научному коммунизму. Я все пытался взять себя в руки, брал эту книгу — думаю, надо подготовиться, но это же схоластика полнейшая, первую страницу я осиливал, а дальше… Потом, когда пошли все эти изменения и в Литературном институте новые веяния, мне предлагали этот предмет убрать и заменить историей философии, чтобы я сдал и получил диплом. Но в те времена уже не очень этот диплом и нужен был кому-то, тем более всегда можно было сказать, что я курс обучения прошел и дипломированным специалистом являюсь.}}

В том же 1974 году перебрался в Москву. Состоялось совместное выступление в ЦДРИ Ивана Жданова, Александра Ерёменко и Алексея Парщикова, представленных Константином Кедровым. В середине восьмидесятых Ерёменко вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым вступили в Профком литераторов, создали неформальную литературную группу «метареалистов» (другое название — «метаметафористы»). Cтихи Александра Ерёменко «Горизонтальная страна…», «Печатными буквами пишут доносы…» и «Сгорая, спирт похож на пионерку…» — были опубликованы в апреле 1987 года в журнале «Юность» в рубрике «Испытательный стенд».

Александр Викторович Ерёменко жил на Патриарших в комнатушке на семь квадратных метров. Скончался в возрасте 70 лет.  Прощание состоялось 26 июня в Зверевском Центре современного искусства. Кремирован в Николо-Архангельском крематории. Прах захоронен в ограде Храма святого Великомученика Никиты в селе Никитское (городской округ Домодедово, Московская область).

 Семья и дети 
В браке с Натальей Лясковской рождён сын Марк.

В браке с Галиной Рыбаковой рождены два сына — Рыбаковы Егор и Андрей.

 Книги стихов 
 Александр Еременко. Добавление к сопромату: Стихи. — : Правда, 1990. — 32 с. — 150 000 экз. Б-ка «Огонёк», № 35.
 Александр Еременко. Стихи. — : ИМА-пресс, 1991. — 144 с.
 Александр Еременко. На небеса взобравшийся старатель. — Барнаул, литературный фонд «Август», 1993. — 72 с.
 Александр Еременко. Горизонтальная страна. — : Раритет-537, 1994. — 144 с.
 Александр Еременко. Инварианты. — Екатеринбург, 1997. — 176 с. — 1 000 экз.
 Александр Еременко. Горизонтальная страна: Стихотворения. — : Пушкинский фонд, 1999. — 144 с.
 Поэты-метареалисты: А. Еременко, И. Жданов, А. Парщиков : Избранное. — : МК-Периодика, 2002. — 217 с. — ISBN 5-94669-026-4.
 Александр Еременко. OPUS MAGNUM. Стихи. — :Издательский Дом «Подкова»: Издательство «Деконт+», 2001. — 530 с. — ISBN 5-89517
 Александр Еременко. Матрос котёнка не обидит. — : Фаланстер, 2013.

Литература
 А я вам – про Ерёму: Собрание стихотворений к 60-летию А.В. Ерёменко. — : Воймега, 2010. (В книге представлены стихи 49 актуальных поэтов «про Ерёму», стихи с посвящениями А. Е. и эпиграфами из него, пародии.)

 Критика 
Литературный критик Кирилл Ковальджи отметил: «Гандлевский, Ерёменко, Арабов, Друк в той или иной мере прибегают к „антипоэзии“».

 Цитаты 

Странный человек. Пишет как будто не словами, а гайками и болтами.

Ерёменко <...> в начале восьмидесятых открыл вообще золотоносную жилу, которая пользовалась бешеным успехом у публики. Он вдруг стал пародировать советские штампы, писать соцреалистические биографии Покрышкина, Н. Островского, описывать взятие Зимнего в 1917 году... Метареализм в его лице улетучивался, переплавлялся в тотальный «иронизм».

Ерёменко действительно любят другие поэты. Но он не филологический поэт, не университетский. Он совершенно народный, хотя встречается подобное нечасто: и коллегам нравится, и «рядовому читателю».

Что касается Ерёменко, то Эпштейн, формулируя его метод, указывает, что поэт “специально демонстрирует искусственность разнообразных культурных кодов, вживляя их в чужеродный материал”. Это беглое определение занятно: здесь критик проговаривается, снимая, в сущности, собственную теоретическую рамку; выходит, что “метаболист” Ерёменко работает с сугубо концептуалистскими методами остранения и деконструкции всякого культурного кода.

 Примечания 

 Источники 
 
 Костюков Л., Зоммер Т. Александр Еременко. OPUS MAGNUM // «Знамя». —  2002, № 9.
 Сурат Ирина.'' Неправильное слово. Вопрос о Ерёменко // Новый мир. — 2013, № 8.

Ссылки 

 
 Александр Ерёменко в Российской национальной библиотеке
 Александр Ерёменко в Британской библиотеке
 Александр Ерёменко на сайте «Библиотека редкой книги»
 Александр Ерёменко на сайте «Лица русской литературы»
 
 Раздел Александра Ерёменко на портале «Артбург»
 Геннадий Кацов «Я пил с Мандельштамом на Курской дуге…». К 70-летию со дня рождения поэта Александра Ерёменко. Эссе. Журнал «Знамя» № 10, 2020

Русские поэты
Члены ПЕН-клуба
Метареализм
Похороненные в городском округе Домодедово